Caius Bruttius Praesens peut désigner :
 Caius Bruttius Praesens, consul en 118, consul ordinaire en 139 ;
 Caius Bruttius Praesens, consul en 217 ;
 Caius Bruttius Praesens, consul en 246, fils du précédent.